Activisme (België), een Vlaamse radicale ontvoogdingsbeweging
 Activisme (filosofie)
 Politiek activisme, buitenparlementaire activiteiten om politieke verandering teweeg te brengen
 Rechterlijk activisme, wanneer een rechter een overheids- of wettelijke handeling ongeldig verklaart of juist oplegt

Zie ook 
 Activistisch aandeelhouderschap